

Щиґлиці — село в гміні Ґлоґув Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Щиґлиці — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства